Příjmení Maršálek, přechýleně Maršálková, nosí více významných osobností:

 Ferenc Maršálek (František Maršálek; 1902–1981) – československý tenista
 Hans Maršálek (1914–2011) – rakouský kriminalista
 Helena Maršálková (* 1950) – česká zpěvačka
 Ilja Ladislav Maršálek (1876–1943) – český akademický malíř působící v Rusku
 Josef Maršálek (herec) (1920–1973) – český herec
 Josef Maršálek (* 1982) – český pekař a cukrář
 Michal Maršálek (* 1984) – český fotbalový brankář
 Miloslav Maršálek (* 1945) – český herec
 Steva Maršálek (1923–2011) – český herec
 Václav Maršálek – český trampský písničkář

Česká příjmení